Le Tournoi d'Argentine de rugby à sept 2002 (anglais : Argentina rugby sevens 2002) est la  étape la saison 2001-2002 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 11 et  à Mar del Plata, en Argentine.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 24 à 7.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Argentine de rugby à sept

Lien externe 

World Rugby Sevens Series
Événement sportif en Argentine
Argentine
Sport en janvier 2002